Adolf-Hitler-Stadion ist der ehemalige Name folgender Sportstätten:

 EWR-Arena in Worms (1933–1937)
 Stadion Lichterfelde in Berlin (1933–1945)
 Südweststadion in Ludwigshafen am Rhein (1940–1943)